Хабазинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Хабазино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 504 человека, в том числе 242 мужчины и 262 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 488 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Карасево,
 село Хабазино.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края